Termenul „Black Sunday (Duminica neagră)” se poate referi la:

Titlul englez a filmului italian La maschera del demonio (Ora lui Dracula)
Un roman ecranizat, al lui Thomas Harris
Black Sunday (Album), un album muzical
Ziua de 2 iunie 1918, când au fost scufundate 6 nave americane, de marina germană